Fredrik Kugelberg kan syfta på:

* Fredrik Kugelberg (1839–1907), svensk militär
 Fredrik Kugelberg (1870–1963), svensk missionsläkare